

Palmarès

Olimpiadi
1 medaglia:
1 oro (Tokyo 1964 nel C2 1000 m)

Collegamenti esterni